Op de 65e editie van het Australian Open 1991 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 16 tot en met 27 januari 1991.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Jana Novotná en Helena Suková hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Novotná speelde samen met Gigi Fernández – zij waren als eerste geplaatst en bereikten de finale, maar Novotná wist haar titel niet te prolongeren. Suková, met Arantxa Sánchez aan haar zijde, was het tweede reekshoofd – dit koppel kwam niet voorbij de derde ronde.

Het als vierde geplaatste Amerikaanse duo Patty Fendick en Mary Joe Fernandez won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Gigi Fernández en Jana Novotná in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Fendick had daarnaast al tien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Fernandez drie.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Drie Belgische vrouwen speelden mee:
 Sabine Appelmans speelde samen met de Italiaanse Raffaella Reggi. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door het eerste reekshoofd.
 Sandra Wasserman en Cathy Caverzasio uit Zwitserland bereikten de derde ronde.
 Ann Devries en de Nederlandse Ingelise Driehuis kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Er waren ook drie Nederlandse deelneemsters:
 Manon Bollegraf speelde samen met Lise Gregory uit Zuid-Afrika. Dit duo was als zevende geplaatst en bereikte de kwartfinale, waarin zij verloren van de latere winnaressen.
 Ingelise Driehuis en de Belgische Ann Devries kwamen niet voorbij de tweede ronde.
 Brenda Schultz en Claudia Kohde-Kilsch (Duitsland) waren als dertiende geplaatst, maar strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
 Speelschema Australian Open
 Toernooischema WTA op pagina 3

Australian Open
ITF-toernooi in 1991